

Sciences et techniques 
En botanique, persil est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de plantes dicotylédones :
 des plantes herbacées de la famille des Apiacées :
 le Persil (Petroselinum crispum), une plante potagère et condimentaire,
 le Persil chinois ou Coriandre (Coriandrum sativum), une plante condimentaire,
 le Persil de Madère ou Persil noir (Daucus decipiens),
 le Persil de mer (Ligusticum scoticum),
 le Persil des moissons (Petroselinum segetum),
 le Grand persil sauvage (Peucedanum cervaria) ;
 le Persil japonais ou Pérille (Perilla frutescens), une espèce de la famille des Lamiacées ;
 le Persil marron (Pilea urticifolia), une espèce de la famille des Urticacées.

 Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 le massacre du Persil est un ensemble de meurtres perpétrés en République dominicaine en octobre 1937, après la décision du président Rafael Trujillo d'éliminer physiquement les Haïtiens travaillant dans les plantations du pays ;
 l'opération Persil est une opération secrète menée en 1959 par le gouvernement français dans le but de déstabiliser le gouvernement guinéen du président Sékou Touré ;
 la crise de l'îlot Persil est un conflit entre l'Espagne et le Maroc au sujet de l'îlot Persil ().

 Culture et société 
 Édition 
 Le Persil est un journal littéraire suisse de langue française, édité à Lausanne depuis 2004.

 Entreprises et produits 
 Persil est une marque de détergent à lessive, déposée en 1907 par Henkel et acquise en 1919 par Unilever.
 Persil Power est un détergent à lessive développé et vendu par Unilever pendant les années 1990.

 Littérature et bande dessinée 
 Miss Persil est la soixante-deuxième histoire de la série de Pierre Seron Les Petits Hommes'', publiée en 2001.

Patronyme 

 Jean-Charles Persil (1785-1870), un magistrat et homme politique français ;
 Joseph Eugène Persil (1808-1841), un homme politique français ;
 Nicolas Jules Persil (1811-1887), un homme politique français ;
 Raoul Persil (1870-1961), un homme politique français.

Toponyme

Canada 
 Port-au-Persil, un village de Saint-Siméon, dans la MRC de Charlevoix-Est (Capitale-Nationale, Québec) ;
 la rivière du Port au Persil, un affluent du fleuve Saint-Laurent coulant dans la MRC de Charlevoix-Est (Capitale-Nationale, Québec) ;

France 
 la rue Jean-Charles-Persil, une voie de communication d'Antony (Hauts-de-Seine, région Île-de-France) ;

Mer méditerranée 
 l'îlot Persil, un îlot inhabité situé près des côtes marocaines à l'ouest de Ceuta, dont la souveraineté est disputée entre l'Espagne et le Maroc ;

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu